De zesde editie van het Aziatisch kampioenschap hockey voor mannen werd in 2003 gehouden in het Maleisische Kuala Lumpur. Het toernooi met 8 deelnemers werd gehouden van 21 tot en met 28 september. India werd voor het eerst kampioen.

Kwalificatietoernooi 
In 2002 werd in Hongkong een kwalificatietoernooi gespeeld. Hongkong plaatste zich voor het eindtoernooi. Nadat Oezbekistan zich terugtrok, is besloten het toernooi niet in twee maar in een groep te verspelen.

Eindstand:

Eindronde 

De acht landen speelden in twee groepen waarbij de beste nummers twee zich plaatsten voor de halve finales.

Groepsfase 

Groep A

Groep B

Kruisingswedstrijden 

 Om plaatsen 5-8

 Halve finale

Plaatsingswedstrijden 

 Om de 7e/8e plaats 

 Om de 5e/6e plaats 

 Om de 3e/4e plaats 

 Finale

Eindrangschikking

Hockey in 2003
Aziatisch kampioenschap hockey
Sportevenement in Kuala Lumpur
Hockey in Maleisië